Beekloop (Dommeldal), een zijriviertje van de Kleine Dommel
Beekloop (Keersop), een waterloop die in de Keersop uitmondt.